Лас Мураљас има више значења:

 Лас Мураљас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мураљас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику